Rode lynx
 Bobcat (voertuig), een Amerikaanse producent van kleine graafmachines